Сорошнево:
 Сорошнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Сосновское сельское поселение.
 Сорошнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.